PGA pode se referir a:

 PGA, código aeroportuário IATA do Aeroporto Municpal de Page.
 Pin grid array;
 PGA Tour (golfe)

Desambiguação